Jonathan Edwards (1703–1758) – amerykański teolog i kaznodzieja
 Jonathan Edwards (1798–1875) – amerykański polityk
 Jonathan Edwards (ur. 1966) – brytyjski lekkoatleta
 Jonathan Edwards (ur. 1976) – brytyjski polityk
 Jonathan Edwards (ur. 1979) – walijski poeta